Carregador é o nome genérico dado no alpinismo ao carregador Sherpa

Também é empregue para designar:
Transporte - alguma coisa utilizada para carregar carga na indústria de transportes.
Bootloader - um software capaz de gerenciar o boot de um computador, mais conhecido como Bootloader.
Carregador (arma de fogo) - um artefato utilizado para recarregar cartuchos que alimentam algumas armas de fogo.
Carregador de bateria - um dispositivo eletrônico utilizado para carregar outros dispositivos.
Carregador de caixão - funcionário que ajuda a transportar o caixão em um funeral.

Desambiguação